

Persone 
 Giovanni Raboni (1932-2004) – poeta, critico letterario, giornalista, traduttore e scrittore italiano 
 Metella Raboni (1961) – costumista italiana